Příjmení Jasanský nosí více různých osobností:

 Lukáš Jasanský (* 1965) – český fotograf
 Martin Jasanský – český fotbalista
 Miloň Jasanský (* 1951) – slovenský sportovní publicista
 Pavel Jasanský – více jmen

podobné
 Jasan – rod listnatých stromů
 Jesenský – příjmení, slovenský šlechtický rod